Открытый чемпионат Ташкента 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 28 сентября по 3 октября 2015 года. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Карин Кнапп
 в парном разряде —  Александра Крунич и  Катерина Синякова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анника Бек (№ 43 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка в четвертьфинале проиграла Бояне Йовановски из Сербии. Прошлогодняя чемпионка Карин Кнапп не защищала свой титул. В итоге главный трофей турнира смогла завоевать представительница Японии Нао Хибино, обыгравшая в финале Донну Векич из Хорватии. В основных соревнованиях приняли участие пять представительниц России. Лучше из них выступила Евгения Родина, дойдя до полуфинала.

В парном турнире главный приз завоевали россиянки, посеянные под вторыми номерами: Маргарита Гаспарян и Александра Панова. В финале они переиграли Веру Душевину и одну из прошлогодних чемпионок Катерину Синякову. Другая победительница соревнований 2014 года — Александра Крунич также участвовала в турнире в паре с Петрой Мартич, однако проиграла в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Нао Хибино обыграла  Донну Векич со счётом 6-2, 6-2.
 Хибино выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Векич сыграла 1-й одиночный финал и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Маргарита Гаспарян /  Александра Панова обыграли  Веру Душевину /  Катерину Синякову со счётом 6-1, 3-6, [10-3] .
 Гаспарян выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Панова выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
2015